Стандарт ISO 11783, также известный как Тракторы и машины для сельского и лесного хозяйства. Последовательная сеть управления и передачи данных. — протокол передачи данных в индустрии сельского хозяйства, основанный на протоколе SAE J1939 (который включает CANbus) .

Он находится под управлением группы ISOBUS в VDMA.

Стандарт ISOBUS определяет и реализует спецификацию сети последовательных данных для управления и связи на лесных или сельскохозяйственных тракторах.

Части 

Стандарт состоит из 14 частей:

ISO 11783-1:  Общий стандарт на мобильную передачу данных
ISO 11783-2:  Физический уровень
ISO 11783-3:  Уровень канала передачи данных
ISO 11783-4:  Сетевой уровень
ISO 11783-5:  Управление сетью
ISO 11783-6:  Виртуальный терминал
ISO 11783-7:  Прикладной уровень сообщений для управления орудием
ISO 11783-8:  Сообщения для управления трансмиссией 
ISO 11783-9:  Блок электронного управления трактором
ISO 11783-10: Обмен данными между контроллером задач и информационной системой управления
ISO 11783-11: Словарь элементов мобильных данных
ISO 11783-12: Диагностические службы
ISO 11783-13: Файловый сервер
ISO 11783-14: Управление последовательностью

Фонд электроники для сельскохозяйственной промышленности и ISOBUS 
 работает над продвижением ISOBUS и координирует расширенные сертификационные испытания для стандарта ISO 11783.

Ссылки 

ISO 11783-1:2017
Official VDMA page for ISOBUS
Open-source PoolEdit editor for creating ISOBUS user interfaces

11783
Сетевые протоколы